Христо́пулос () — грецьке прізвище.

Відомі носії:

 Атанасіос Христопулос (1772–1847) — грецький поет
 Стефанос Христопулос (1876 – після 1906) — грецький реслер
 Янніс Христопулос (1972) — грецький футболіст і тренер